Учи́тельская улица — улица в Калининском районе Санкт-Петербурга. Проходит между улицами Ушинского и Демьяна Бедного севернее проспекта Луначарского. Протяжённость — 1490 м.

История 
Название присвоено 2 октября 1970 года.

4 октября 2010 года, ко дню учителя, на пересечении с улицей Ушинского был установлен памятник учителю. На постаменте памятника выгравировано изречение К.Д. Ушинского: «Дело учителя — скромное по наружности — одно из величайших дел истории».

Здания и сооружения 
Нечётная сторона:
 дом 1 — колледж «Высшая банковская школа»
 дом 3 — ГОУ Курсы подготовки и переподготовки водителей; ГОУ Профессиональное училище № 107
 дом 9/3 — ГОУ Санкт-Петербургский акушерский колледж
 дом 13/1 — Отделение почтовой связи № 269 Калининского района
 дом 23 — офисный центр
Чётная сторона:
 дом 2А — КАС № 18 Калининского района
 дом 4 — ГСК «Калининский»
 дом 12/1 — ЖСК-508
 дом 14/1 — Центр жилищных субсидий Калининского района
 дом 14/2 — ООО ЖУ № 15 «Жилкомсервис № 1» Калининского района

Транспорт 
 Автобусы: 102, 199
 Метро: «Гражданский проспект» (750 м)
 Ж/д платформы: Парнас (2700 м); Новая Охта (1750 м)

Пересекает следующие улицы и проспекты 
С запада на восток:
 улица Демьяна Бедного
 улица Ольги Форш
 Светлановский проспект
 улица Брянцева
 улица Ушинского

Примечания

Литература

Ссылки